Die Allianz Suisse Open Gstaad 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Juli 2008 in Gstaad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Båstad die Catella Swedish Open, in Newport die Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships sowie in Stuttgart der Mercedes Cup gespielt. Letzterer gehörte zur International Series Gold, während die Turniere in Gstaad, Newport und Båstad zur International Series gehörten.

Paul-Henri Mathieu war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr jedoch im Achtelfinal gegen Marin Čilić ausschied. Im Final siegte der ungesetzte Victor Hănescu in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 gegen den an sieben gesetzten Igor Andrejew und gewann damit seinen ersten Titel auf der ATP Tour. Im Doppel waren František Čermák und Pavel Vízner im vorherigen Jahr erfolgreich, sie schieden dieses Jahr als Setzlistenerste im Halbfinal aus. Im Final setzten sich Jaroslav Levinský und Filip Polášek gegen die Lokalmatadoren Stéphane Bohli und Stanislas Wawrinka mit 3:6, 6:2, [11:9] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 368.000 Euro die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 389.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 6. Juli 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Website (PDF; 91 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Saanen